David Cox – costumista statunitense 
 David Cox – pittore britannico
 David Cox – statistico
 David Cox – montatore